Berryman kan syfta på:

 Guy Berryman (född 1978), brittisk basist
 John Berryman (1914–1972), amerikansk författare
 Michael Berryman (född 1948), amerikansk skådespelare

Engelska efternamn